Мардор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Мардор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона